Linga leucocymoides är en musselart som först beskrevs av Lowe 1935.  Linga leucocymoides ingår i släktet Linga och familjen Lucinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
leucocymoides